Жура́вское — село в составе Новоселицкого района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Журавка,
 Журавская,
 Журавская МТС

История 
Село Журавка основано в 1816 году (по другим данным в 1811 году).

В 1902 году население Журавского вместе с Падинским составляло 6876 человек, площадь надельной земли — 31 006 десятин (под посевами — 10 395 десятин), поголовье сельскохозяйственных животных — 6567 голов крупного рогатого скота и 7743 овцы.

В 1924 году в Журавском образовалось машинное товарищество «Резниково».

На 1 марта 1966 года село Журавское являлось центром Журавского сельсовета Александровского района Ставропольского края. В состав территории сельсовета входили 6 населённых пунктов: сёла Журавское, Падинское; посёлки Виноградный, Плодосовхоз; хутора Весёлая Роща, Грозный.

На 1 января 1983 года Журавское — центр Журавского сельсовета Новоселицкого района. Территория сельсовета включала 3 населённых пункта: Журавское, посёлок Артезианский и хутор Весёлая Роща.

До 16 марта 2020 года административный центр упразднённого Журавского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (88 %).

Инфраструктура 
 Дворец культуры
 Библиотека

Образование 
 Детский сад № 24. Открыт 6 июня 1983 года
 Средняя общеобразовательная школа № 5

Люди, связанные с селом 
 Михаил Нарган (1924, Журавское — 1971, Журавское) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Памятники 
 Братская могила воинов и красных партизан, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 1918—1920, 1942—1943, 1920 года, реставрация в 1965 году
 Братская могила советских граждан, расстрелянных фашистами. 1942, 1958 годы
 Памятник В. И. Ленину. 1962 год

Общественные кладбища 
Площадь кладбища села Журавского — 57 683 м². Кроме того, на южной окраине села, примерно в 800 м от здания администрации Журавского сельсовета, расположено кладбище площадью 35 733 м². Юго-западнее села есть ещё одно кладбище, площадью 4951 м².

Стихия 
 Любой сильный дождь может подтопить жилые дома

Примечания

Ссылки 
 Журавское село (Александровский уезд) в книге «Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельско-хозяйственном отношениях», А. Твалчрелидзе (инспектор народных училищ). Ставрополь, типография М. Н. Корицкого, 1897 г.
 Журавское село (Александровский уезд) в книге Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области). Н. Т. Михайлов. 1911 г.
 
 село Журавское на проекте wikimapia.org

Населённые пункты Новоселицкого района (Ставропольский край)